Hixon :

Patronyme 
 Orval Hixon (1884-1982), photographe américain 
 Domenik Hixon (né en 1984), joueur allemand de football américain
 Michael Hixon (né en 1994), plongeur américain

Toponyme 
 Hixon (Staffordshire)